Augustusweg steht für:

 Augustusweg, eine historische Wegeverbindung zwischen Meißen und Stolpen, Sachsen, siehe Dresdner Heide#Bischofsweg und Augustusweg
 Augustusweg, eine Straße in Dresden, Sachsen, siehe Liste der Straßen und Plätze in Hellerberge
 Augustusweg (Radebeul), eine Straße mit Kulturdenkmalen in Radebeul, Sachsen

Siehe auch: